Меир Гариполлаевич Ескендиров (; ) — казахстанский учёный историк-регионовед, доктор исторических наук, профессор, генеральный директор Национального Конгресса историков Казахстана, Ректор Университета Шакарима.

Биография 
Родился 24 ноября 1972 года в с. Аксуат, ныне Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

С 1995 года, после успешного окончания исторического факультета Семипалатинского педагогического института имени Шакарима по специальности «учитель истории и обществоведения, методист по воспитательной работе», работал в системе высшей школы. С расширением круга профессиональных обязанностей появилась необходимость в получении дополнительного высшего образования по специальностям «Юрист» и «Инженер-экономист».

За годы профессиональной деятельности в сфере образования и науки прошел путь от помощника ректора и преподавателя до профессора и ректора университета.

Кандидатская диссертация «Восточный Казахстан в годы силовой модернизации (20-30-е гг.)», защищена в 2001 году. Защита докторской диссертации «Социальное и экономическое развитие Восточного Казахстана (вторая половина XIX — начало XXI века)» состоялась в 2006 году.

В 2013 году стал заместителем директора Многофункционального научно-аналитического и гуманитарно-просветительского государственного учреждения «Назарбаев центр».

Являясь Исполнительным директором Государственного учреждения «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации», продолжал активно заниматься научной, учебно-методической и общественной работой. Ескендировым М. Г. подготовлены 1 доктор и 7 кандидатов исторических наук. Меир Ескендиров является автором более восьмидесяти научных и научно-методических работ. Избран академиком ряда Международных и Республиканских академий. Член редакционной коллегии энциклопедии «Шакарим», главный редактор международного научного журнала «Центр Евразии», автор электронного журнала «История Восточного Казахстана (региональная история)».

Трудовая деятельность

Звания, награды 
 нагрудный знак «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2006 г.)
 нагрудный знак «Ы. Алтынсарин» за значительные успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения (2008 г.)
 Благодарственное письмо Президент РК Н. А. Назарбаева (2011 г., 2012 г.)
 Юбилейная медаль «20 лет Независимости Республики Казахстан» (2011 г.)
 Администрация Президента Республики Казахстан — Нагрудный знак «За безупречную работу» (2015 г.)
 Юбилейная медаль «25 лет Независимости Республики Казахстан» (2016 г.)

Направления научной деятельности 
 Учёный-регионовед, внес значительный вклад в развитие региональной истории
 Автор более 80 научных исследований
 Подготовил 1 доктора и 7 кандидатов наук
 Руководитель ряда международных, республиканских, региональных проектов в сфере образования, идеологии и социальной политики

Ссылки 
 
 
 
 

Историки по алфавиту
Историки Казахстана
Выпускники Семипалатинского педагогического института
Преподаватели Семипалатинского педагогического института
Ректоры Восточно-Казахстанского государственного университета
Ректоры вузов Казахстана
Доктора исторических наук